Индивидуальная гонка среди мужчин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 15 сентября 2016 года. Среди мужской элиты на Чемпионате Европы данное соревнование проводилось впервые. Дистанция составила 45,5 км. Для участия в гонке были заявлены 39 гонщиков из 24 стран. На старт вышли и финишировали 38 спортсменов.
Титул чемпиона Европы  завоевал испанский велогонщик Джонатан Кастровьехо, показавший время 58'13.99". Второе место занял бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (+ 29.44"), третье -  итальянец Морено Мозер (+ 34.31").

Итоговая классификация

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2016 Мужчины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики•  ProCyclingStat • Cyclingarchives

Примечания